Younès Belhanda (Avignon, 25 februari 1990) is een Frans-Marokkaans profvoetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij tekende in juli 2021 een contract tot medio 2024 bij Adana Demirspor. Belhanda debuteerde in 2010 in het Marokkaans voetbalelftal, nadat hij eerder voor Frankrijk U-20 uitkwam.

Clubstatistieken

Bijgewerkt tot 2 maart 2023

Interlandcarrière
Belhanda debuteerde in 2010 in het Marokkaans voetbalelftal. Belhanda werd al vroeg een vaste waarde in de selectie en speelde de Afrika Cup van 2012, 2013 en 2019 en miste wegens blessure de Afrika Cup 2017. Als basisspeler was Belhanda ook onderdeel van het team dat onder leiding van Herve Renard het WK 2018 wist te halen. Belhanda speelde tegen Benin in de achtsefinale van de Afrika Cup 2019 zijn 56e interland. Daarin scoorde hij 5 keer.

Erelijst 

 Montpellier HSC
Kampioen Ligue 1 2011/12

 Dynamo Kiev
 Kampioen Vysjtsja Liha 2014/15
 Beker van Oekraïne 2013/14, 2014/15

 Galatasaray
 Kampioen Süper Lig 2017/18, 2018/19
 Beker van Turkije 2018/19

Persoonlijke prijzen

Franse belofte van het Jaar 2012
Ligue 1 elftal 2012
doelpunt van het jaar 2012

Externe link
Statistieken op lfp.fr

Frans voetballer
Marokkaans voetballer